Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Stoke City FC in het seizoen 1998–1999. De club uit Stoke-on-Trent kwam voor de 91ste keer uit in het Engelse profvoetbal. Het was het vijfde seizoen dat Stoke City in de Football League Second Division speelde, inmiddels de derde divisie van het Engelse profvoetbal sinds de introductie (seizoen 1992–1993) van de Premier League.

Na de degradatie in het voorafgaande seizoen eindigden The Potters ditmaal op de achtste plaats in de eindrangschikking van de op twee na hoogste divisie. De club stond onder leiding van Brian Little, die op 1 mei 1998 was aangewezen als opvolger van interim-coach Alan Durban. Stoke City speelde voor het tweede jaar op rij in het Britannia Stadium (1997). De club deed lange tijd mee om de titel, maar moest in december langzaam maar zeker afhaken na één gelijkspel en drie nederlagen. Little, oud-manager van Aston Villa, vertrok aan het einde van het seizoen. Hij werd opgevolgd door Gary Megson. Middenvelder Kevin Keen werd uitgeroepen tot Player of the Season.

Football League Second Division

Wedstrijden
{| class="wikitable sortable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="80%"
! width=3% |
! width=15% |Datum
! width=40% |Wedstrijd
! width=10% |Uitslag
! width=10% |
! width=5% |
|-
| 1 || 08.08.1998 || Northampton Town – Stoke City ||bgcolor="ccffcc"|1–3 ||  4 || 3
|-
| 2 || 15.08.1998 || Stoke City – Macclesfield Town ||bgcolor="ccffcc"|2–0 ||  1 || 6
|-
| 3 || 22.08.1998 || Preston North End – Stoke City ||bgcolor="ccffcc"|3–4 ||  1 || 9
|-
| 4 || 29.08.1998 || Stoke City – Oldham Athletic ||bgcolor="ccffcc"|2–0 ||  1 || 12
|-
| 5 || 31.08.1998 || Colchester United – Stoke City ||bgcolor="ccffcc"|0–1 ||  1 || 15
|-
| 6 || 05.09.1998 || Stoke City – Bournemouth ||bgcolor="ccffcc"|2–0 ||  1 || 18
|-
| 7 || 08.09.1998 || Fulham – Stoke City ||bgcolor="FFD2D6"|1–0 ||  1 || 18
|-
| 8 || 12.09.1998 || Stoke City – Millwall ||bgcolor="ccffcc"|1–0 ||  1 || 21
|-
| 9 || 19.09.1998 || Wrexham – Stoke City ||bgcolor="ccffcc"|0–1 ||  1 || 24
|-
| 10 || 26.09.1998 || Stoke City – Blackpool ||bgcolor="FFD2D6"|1–3 ||  1 || 24
|-
| 11 || 03.10.1998 || Reading – Stoke City ||bgcolor="FFD2D6"|2–1 ||  1 || 24
|-
| 12 || 12.10.1998 || Stoke City – Chesterfield ||bgcolor="FFECCE"|0–0 ||  1 || 25
|-
| 13 || 17.10.1998 || Lincoln City – Stoke City ||bgcolor="ccffcc"|1–2 ||  1 || 28
|-
| 14 || 20.10.1998 || Bristol Rovers – Stoke City ||bgcolor="FFD2D6"|1–0 ||  2 || 28
|-
| 15 || 24.10.1998 || Stoke City – Wigan Athletic ||bgcolor="ccffcc"|2–1 ||  1 || 31
|-
| 16 || 31.10.1998 || Notts County – Stoke City ||bgcolor="FFD2D6"|1–0 ||  1 || 31
|-
| 17 || 07.11.1998 || Stoke City – Luton Town ||bgcolor="ccffcc"|3–1 ||  1 || 34
|-
| 18 || 10.11.1998 || Burnley – Stoke City ||bgcolor="ccffcc"|0–2 ||  1 || 37
|-
| 19 || 21.11.1998 || Stoke City – York City ||bgcolor="ccffcc"|2–0 ||  1 || 40
|-
| 20 || 28.11.1998 || Wycombe Wanderers – Stoke City ||bgcolor="ccffcc"|0–1 ||  1 || 43
|-
| 21 || 12.12.1998 || Stoke City – Gillingham ||bgcolor="FFECCE"|0–0 ||  1 || 44
|-
| 22 || 19.12.1998 || Walsall – Stoke City ||bgcolor="FFD2D6"|1–0 ||  3 || 44
|-
| 23 || 26.12.1998 || Stoke City – Preston North End ||bgcolor="FFD2D6"|0–1 ||  3 || 44
|-
| 24 || 28.12.1998 || Manchester City – Stoke City ||bgcolor="FFD2D6"|2–1 ||  3 || 44
|-
| 25 || 09.01.1999 || Stoke City – Northampton Town ||bgcolor="ccffcc"|3–1 ||  3 || 47
|-
| 26 || 23.01.1999 || Stoke City – Colchester United ||bgcolor="FFECCE"|3–3 ||  4 || 48
|-
| 27 || 29.01.1999 || Stoke City – Manchester City ||bgcolor="FFD2D6"|0–1 ||  4 || 48
|-
| 28 || 06.02.1999 || Bournemouth – Stoke City ||bgcolor="FFD2D6"|4–0 ||  6 || 48
|-
| 29 || 20.02.1999 || Millwall – Stoke City ||bgcolor="FFD2D6"|2–0 ||  7 || 48
|-
| 30 || 27.02.1999 || Stoke City – Wrexham ||bgcolor="FFD2D6"|1–3 ||  9 || 48
|-
| 31 || 06.03.1999 || Blackpool – Stoke City ||bgcolor="ccffcc"|0–1 ||  7 || 51
|-
| 32 || 10.03.1999 || Stoke City – Reading ||bgcolor="FFD2D6"|0–4 ||  7 || 51
|-
| 33 || 13.03.1999 || Luton Town – Stoke City ||bgcolor="ccffcc"|1–2 ||  7 || 54
|-
| 34 || 16.03.1999 || Stoke City – Fulham ||bgcolor="FFD2D6"|0–1 ||  7 || 54
|-
| 35 || 20.03.1999 || Stoke City – Notts County ||bgcolor="FFD2D6"|2–3 ||  9 || 54
|-
| 36 || 27.03.1999 || Wigan Athletic – Stoke City ||bgcolor="ccffcc"|2–3 ||  8 || 57
|-
| 37 || 03.04.1999 || Stoke City – Lincoln City ||bgcolor="ccffcc"|2–0 ||  7 || 60
|-
| 38 || 05.04.1999 || Chesterfield – Stoke City ||bgcolor="FFECCE"|1–1 ||  8 || 61
|-
| 39 || 10.04.1999 || Stoke City – Bristol Rovers ||bgcolor="FFD2D6"|1–4 ||  8 || 61
|-
| 40 || 14.04.1999 || Stoke City – Wycombe Wanderers ||bgcolor="FFECCE"|2–2 ||  8 || 62
|-
| 41 || 17.04.1999 || York City – Stoke City ||bgcolor="FFECCE"|2–2 ||  7 || 63
|-
| 42 || 24.04.1999 || Stoke City – Burnley ||bgcolor="FFD2D6"|1–4 ||  8 || 63
|-
| 43 || 27.04.1999 || Macclesfield Town – Stoke City ||bgcolor="ccffcc"|1–2 ||  8 || 66
|-
| 44 || 01.05.1999 || Gillingham – Stoke City ||bgcolor="FFD2D6"|4–0 ||  8 || 66
|-
| 45 || 04.05.1999 || Oldham Athletic – Stoke City ||bgcolor="FFD2D6"|1–0 ||  8 || 66
|-
| 46 || 08.05.1999 || Stoke City – Walsall ||bgcolor="ccffcc"|2–0 ||  8 || '69 
|}

Eindstand

StatistiekenTussen haakjes staat het aantal invalbeurten.''

1999
Stoke City